Ceibo puede referirse a:

 la Ceiba pentandra (sin. Bombax pentandrum), también llamada árbol capoc, árbol de la seda, capoquero o sumaúma;
 la Erythrina crista-galli, llamado comúnmente ;
 la Hufelandia costaricensis (sin. Beilschmiedia costaricensis), también llamada acuapar, palo colorado o yuco;
 la Hufelandia pendula (sin. Laurus pendula), también llamada aceitunillo, hura, palo colorado o yuco;
 la Hura crepitans, también llamada arenillero, cabalonga, jabilla, o tronador;
 la Pachira aquatica (sin. Bombax aquaticum), también llamada abombo, cacao de playa, castaño de Guayana, imbiriçu o zapotón de agua;
 el Pseudobombax septenatum (sin. Bombax septenatum), también llamado ceibo barrigón o barrigón.